Костилєв — російське прізвище. Відомі носії:
 Костилєв Валерій Михайлович (нар. 1939) — український кінооператор.
 Костилєва Валентина Андріївна (нар. 1946) — український режисер-аніматор.

Російські прізвища